Мокро може да се отнася за:

 Мокро, село в Босна и Херцеговина;
 Мокро, село в Община Шавник, Черна гора;
 Името на село Ливадеро, дем Сервия-Велвендо, Гърция до 1928 година.
 Името на град Макарска по времето на Пагания.